Rengier ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Rengier (1890–1971), deutsche Lehrerin, Schulgründerin und Wegbereiterin der Sozialen Arbeit
 Rudolf Rengier (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler